Prusík je české příjmení s několika známými nositeli:

 Bohumil Prusík (1886–1964), český lékař-internista a univerzitní profesor
 Bořivoj Prusík (1872–1928), český překladatel
 Karel Prusík (1896–1961), rakouský hudební pedagog a horolezec českého původu

Přeneseně se toto pojmenování používá též pro Prusíkův uzel.

Reference 

Rozcestníky - příjmení